Araponguense – abitanti di Araponga
Araponguense – abitanti di Arapongas